Fabio Cadore (nascido em São Paulo) é um cantor e compositor brasileiro. Em 2008 lançou seu primeiro CD intitulado Lúdico Navegante. Em 2012, apresentou simultaneamente na Coréia do Sul, Japão e Brasil, seu segundo álbum intitulado Instante. Hoje, o artista acumula importante experiência em palcos e projetos de várias partes do mundo, passando pela Ásia, Espanha, Dinamarca, EUA e América Latina.

Naturais da cidade de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Cantores de música popular brasileira